Владисла́в Вале́рьевич Гриб (род. 16 мая 1972, Умань) — российский общественный деятель, юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (2019), академик РАО (2022; член-корреспондент по Отделению философии образования и теоретической педагогики с 2019). Заместитель секретаря Общественной палаты, главный редактор Издательской группы «Юрист», член Президиума Ассоциации юристов России, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, председатель Научно-консультативного совета при Общественной палате Российской Федерации, председатель исполнительного комитета Российской академии юридических наук, член общественных советов при ФСБ, Министерстве юстиции России, Федеральной таможенной службе и ФСИН России, член Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты Российской Федерации, член Научного Совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации, член Научного совета при Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, действующий адвокат России.

Биография 
Родился в г. Умани Черкасской области 16 мая 1972 года в семье военнослужащего.
 в 1991—1996 гг. учился на международно-правовом факультете Московского государственного института международных отношений МИД РФ по специальности юрист-международник.
 1993 г. — выступил инициатором создания общероссийской общественной организации «Молодёжный союз юристов России».
 1993—2003 гг. — Президент Молодёжного Союза Юристов России.
 с 1993 г. учредитель и главный редактор федерального журнала «Юрист», на базе которого в 1997 создана Издательская группа «Юрист».
 1997—2003 г. заместитель Председателя Национального совета детских и молодёжных объединений России, который объединяет 74 молодёжных федеральных общественных объединений и ассоциаций, региональные молодёжные объединения, членами которых являются более 200 тысяч молодых граждан.
 в 1999 г. выступил одним из организаторов создания Российской академии юридических наук, в этом же году избран Председателем исполнительного комитета Российской академии юридических наук.
 Инициатор и руководитель правовых проектов «Муниципальная адвокатура» (с 1997 г.), «Всероссийская Студенческая Юридическая Олимпиада» (1998—2003 гг.), «Юристы — к 850-летию Москвы» (1997 г.).
 в марте 2000 г. на Учредительном съезде общероссийского общественного объединения «Российский Союз Юристов» единогласно был избран вице-президентом и Председателем Исполкома Союза.
 c октября 2000 г. по декабрь 2003 ответственный координатор — руководитель аппарата Межфракционного депутатского объединения «Юристы России».
 с 2005 г. — член Научно-консультативного совета при Высшем Арбитражном суде Российской Федерации.
 в ноябре 2005 г. избран членом Общественной палаты Российской Федерации — заместителем Председателя комиссии общественной палаты по региональному развитию и местному самоуправлению.
 с декабря 2005 г. член Президиума Ассоциации юристов России, заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России.
 с 2006 г. — член Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации, член Общественного совета при Федеральной службе безопасности Российской Федерации; член Научно-консультативного совета при Общественном совете при Федеральной службе по тарифам Российской Федерации; член Научно-консультативного совета при Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации;
 с 2006 г. — Член Совета Общественной палаты, руководитель Межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты, член Комиссии по законопроектной деятельности Правительства России от Общественной палаты.
 с 2007 г. — главный редактор журнала «Человек и закон». 12 декабря 2007 г. избран председателем Общероссийской общественной организации общенационального правозащитного Союза «Человек и закон».
 в 2008 г. — ряд служебных командировок в Южную Осетию, Дагестан, Чечню.
 с 2009 г.- вице-президент Федеральной палаты Адвокатов России;
 в 2010 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».
 с 2011 г. — член Общественного совета при Министерстве внутренних дел России;
 3 марта 2011 года подписал Обращение представителей общественности против информационного подрыва доверия к судебной системе Российской Федерации.
 в мае 2011 г. — защитил докторскую диссертацию на тему: «Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества в Российской Федерации».
 в январе 2012 г. — избран заместителем секретаря Общественной палаты Российской Федерации.
 с 2012 г. член совета директоров ОАО Пивоваренная Компания Балтика
 с 2008 года занимается бизнесом в области лесодобывающей промышленности в Кировской области.

Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами. Член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Награды 
 Награждён ведомственными медалями «За усердие II степени» Министерства юстиции РФ, «За содействие МВД РФ» Министерства внутренних дел РФ, медалью А. Ф. Кони, медалями к 200-летию Министерства юстиции РФ и Министерства внутренних дел РФ, знаком Министерства образования РФ «Почетный работник молодёжной сферы», «За содействие органам наркоконтроля» ФСКН России и рядом других.
 Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 года № 929 был награждён орденом Дружбы «За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, заслуги в научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу».
 Награжден секретной наградой «За возвращение Крыма» весной 2014, при этом не является фигурантом санкционных списков, хотя и внесен в базу Миротворца.

Библиография 
 Гриб В. В. Егорова М. А. Правовые основания одностороннего введения экономических санкций в условиях действия законодательства ВТО. Журнал Юридический Мир 2014-N12 с. 48-56.

Примечания

Ссылки 

 Страница на сайте ОП РФ
 Профиль В. Гриба как представителя по борьбе с ксенофобией Председателя ОБСЕ
 Ректор Института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова

Издатели России
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты России
Главные редакторы журналов России
Общественные деятели России
Доктора юридических наук
Выпускники МГИМО
Преподаватели МГИМО
Ректоры вузов Москвы
Академики РАО
Персоналии:ОБСЕ
Лауреаты премии «Юрист года»
Члены Общественной палаты России (2006—2008)
Члены Общественной палаты России (2008—2010)
Члены Общественной палаты России (2010—2012)
Члены Общественной палаты России (2012—2014)
Члены Общественной палаты России (2014—2017)
Члены Общественной палаты России (2017—2020)
Члены Общественной палаты России (2020—2023)
Члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации